Уаттара () — прізвище західноафриканського походження. Відомі носії:
 Алассан Уаттара — 5-й президент Кот-д'Івуару
 Ахмед Уаттара — івуарійський футболіст
 Джибріль Уаттара — буркінійський футболіст
 Ібрагім Уаттара — івуарійський футболіст
 Іссуф Уаттара — буркінійський футболіст
 Мусса Уаттара — буркінійський футболіст